Името Продановци носят три български села:

 Продановци, област Велико Търново
 Продановци, област Габрово
 Продановци, Софийска област